Ōkido ist der Familienname folgender Personen:

 Ōkido Moriemon (1878–1930), japanischer Sumōringer
 Ōkido Sanji (1891–1976), japanischer General